Die (Drôme) — város Franciaországban, Drôme megyében

Die — a japán 'Dir en grey' metál-zenei együttes gitárosa